Antoni Jan Tyszkiewicz (zm. 1649) – marszałek nadworny litewski, podskarbi nadworny litewski
 Antoni Dominik Tyszkiewicz (1709-1762) – biskup żmudzki, sekretarz wielki litewski
 Antoni Kazimierz Tyszkiewicz (1723-1778) – generał lejtnant wojsk litewskich